Нико́льский (Нико́льская) — русская фамилия церковного происхождения, связанная с храмами в честь Николая (Николы) Чудотворца. Также топоним.

Носители фамилии

А 
 
 Никольский, Алексей Иванович (1877—1938) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик, расстрелян.
 Никольский, Алексей Николаевич (в монашестве Николай; 1879—1928) — епископ Русской православной церкви, епископ Вязниковский, викарий Владимирской епархии.
 Никольский, Альберт (род. 1986) — латвийский футболист, вратарь.
 Никольский, Анатолий Николаевич (1933—2018) — советский и российский художник.
 
 Никольский, Антон Иванович (1857—1914) — русский учёный архивист, писатель, историк.

Б

В 
 Никольский, Вадим Дмитриевич (1886—1941) — советский инженер и писатель-фантаст.
 Никольский, Валентин Иванович (1885—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 
 Никольский, Виталий Александрович (1910—2002) — советский деятель военной разведки, генерал-майор.
 
 Никольский, Всеволод Дмитриевич (1896—1969) — советский радиохимик, лауреат Ленинской премии.

Г 
 Никольский, Гавриил Петрович (в монашестве Филарет; 1858—1921/1922) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Самарский и Ставропольский.
 Никольский, Геннадий Михайлович (1929—1982) — советский астроном.
 
 Никольский, Глеб Александрович (род. 1952) — советский, российский оперный певец (бас).

Д 
 Никольский, Дмитрий Петрович (1855—1918) — русский медик, гигиенист и общественный деятель; доктор медицины.

Е

И 
 
 
 Никольский, Иннокентий Михайлович (1906—1971) — советский государственный деятель, председатель Молотовского (Пермского) облисполкома (1953—1962).

К

Л 
 Никольский, Лев Лазаревич (настоящее имя Лейб Лазаревич Фельдбин; 1895—1973) — советский разведчик, майор госбезопасности, нелегальный резидент во Франции, Австрии и Италии.

М

Н

О 
 Никольский, Олег Константинович (род. 1937) — советский и российский учёный.

П

С 
 Никольский, Семён Яковлевич (в монашестве Симеон; ум. 1922) — епископ РПЦ, миссионер, проповедник.

Т 
 Никольский, Тимофей Ферапонтович (1788—1848) — русский священнослужитель, протоиерей; цензор.

Ф

Ю 
 Никольский, Юрий Сергеевич (1895—1962) — советский композитор и дирижёр.

Составные фамилии 
 Денисов-Никольский, Юрий Иванович (1932—2018) — советский и российский учёный, специалист в области экспериментальной морфологии, академик РАМН (2000—2013), академик РАН (2013).

Топоним 
 Никольский — до 1990 года название города Сатпаев в Карагандинской области.
 Никольский — посёлок в Залесовском районе Алтайского края.
 Никольский — деревня в Бирском районе Башкортостана.
 Никольский — посёлок в городском округе Уфа Башкортостана.
 Никольский — хутор в Борисовском районе Белгородской области.
 Никольский — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Никольский — посёлок в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Никольский — хутор в Ракитянском районе Белгородской области.
 Никольский — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Никольский — хутор в Жирятинском районе Брянской области.
 Никольский — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Никольский — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Никольский — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Никольский — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Никольский — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Никольский — хутор в Дзержинском районе Калужской области.
 Никольский — посёлок в Куйбышевском районе Калужской области.
 Никольский — починок в Нолинском районе Кировской области.
 Никольский — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Никольский — хутор в Касторенском районе Курской области.
 Никольский — посёлок в Курчатовском районе Курской области.
 Никольский — хутор в Суджанском районе Курской области.
 Никольский — посёлок в Щигровском районе Курской области.
 Никольский — посёлок городского типа в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Никольский — посёлок в Лебедянском районе Липецкой области, упразднён в 2001 г.
 Никольский — починок в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Никольский — посёлок в Первомайском районе Нижегородской области.
 Никольский — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Никольский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Никольский — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Никольский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Никольский — посёлок в Залегощенском районе Орловской области.
 Никольский — хутор в Заветинском районе Ростовской области.
 Никольский — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Никольский — посёлок в Богатовском районе Самарской области.
 Никольский — посёлок в Исаклинском районе Самарской области.
 Никольский — железнодорожный разъезд в Татищевском районе Саратовской области.
 Никольский — посёлок в составе города Красноуральск Свердловской области.
 Никольский — посёлок в Сампурском районе Тамбовской области.
 Никольский — посёлок в Староюрьевском районе Тамбовской области, в 1998 г. включен в состав села Мезинец.
 Никольский — посёлок в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Никольский — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Никольский — посёлок в Ишимском районе Тюменской области.
 Никольский — починок в Воткинском районе Удмуртии.
 Никольский — посёлок в Кусинском районе Челябинской области.
 Никольский — село в Намском улусе Якутии.
 Никольский — статистически обособленная местность на острове Умнак, штат Аляска, США.
 Никольский — аэропорт в населённом пункте Никольский, Аляска.
 Никольский — бывший посёлок городского типа (с 1938 года), располагавшийся до 1960 года на территории Московской области.
 Никольский — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на линии Ртищево—Саратов.
 Никольский — остров в Ладожском озере.
 Никольский — остров в Онежском озере.

Другое 
 «Николай Никольский» — поезд 83/84 Красноярск—Новосибирск.

См. также 
 
 
 
 
 Никольский проезд
 
 Никольский тупик

Примечания